Se også 823 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
23
Artikler om enkelte år